Њу Оберн има више значења:
 Њу Оберн (Висконсин)
 Њу Оберн (Минесота)